André Vacellier (1909-1994), clarinettiste classique français.